Володько ('') — белорусская фамилия. Известные носители:
 Володько, Александр Павлович (род. 1986) — белорусский футболист.
 Володько, Анатолий Иванович (род. 1952) — начальник Юго-Восточной железной дороги, филиала ОАО «РЖД».
 Володько (Громолюк), Анна Александровна (род. 1986) — российская футболистка.
 Володько, Евгений Иванович (1941—1998) — начальник Белорусской железной дороги.
 Володько, Катерина Владимировна (род. 1986) — украинская теннисистка.
 Володько, Леонид Викентьевич (1928—1978) — советский физик и педагог.
 Володько, Максим Анатольевич (род. 1992) — белорусский футболист.
 Володько, Михаил Никитович (1904—1978) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Володько, Олег Адольфович (1946—2019) — белорусский специалист в области сельского хозяйства и животноводства, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Улица в Минске
 Топоним Володьки